Le terme ligne 35 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 35 du tramway du Centre en Belgique

Trolleybus 
 Ligne 35 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Anciennement, la Ligne 35 Mont-sur-Meurthe - Bruyères
 Ligne 35 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

35